Hoch (ahd. hôh) bezeichnet:
 Hoch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hoch, meteorologisch ein Hochdruckgebiet
 Hoch (Lied), Lied des Sängers Tim Bendzko
 Dr. Hoch’s Konservatorium, musikalisch-künstlerische Ausbildungsstätte in Frankfurt am Main

hoch steht für:
 die Interjektion hoch! (z. B. in hoch soll er leben!)
 a hoch b, siehe Potenz (Mathematik)

Siehe auch:

 Høgh
 Höch
 Hoche
 Hoog